Ingold steht für:
 Ingold (Vorname), ein männlicher deutscher Vorname
 Ingold, NC, ein Census-Designed-Place im Simpson County, North Carolina

Ingold ist der Familienname folgender Personen:
 Meister Ingold (nach 1350–vor 1450), Dominikanerprediger und Autor eines allegorischen Predigtzyklus
 Albert Ingold (* 1980), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Alec Ingold (* 1996), US-amerikanischer Footballspieler
 Christopher Kelk Ingold (1893–1970), britischer Chemiker
 Felix Philipp Ingold (* 1942), Schweizer Dichter, Autor und Slawist
 Gert-Ludwig Ingold (* 1960), deutscher Physiker
 Keith U. Ingold (* 1929), britisch-kanadischer Chemiker
 Maja Ingold (* 1948), Schweizer Politikerin (EVP)
 Margrit Hahnloser-Ingold (* 1940), Schweizer Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Mariana Ingold (* 1958), uruguayische Komponistin und Sängerin
 Otto Ingold (1883–1943), Schweizer Architekt
 Peter Friedrich Ingold (1787–1878), Schweizer Uhrmacher
 Res Ingold (* 1954), Schweizer Konzeptkünstler
 Stefanie Ingold (* 1967), Schweizer Politikerin (SP)
 Terence Ingold (1905–2010), britischer Mykologe
 Tim Ingold (* 1948), britischer Anthropologe
 Werner Ingold (1919–1995), Schweizer Chemiker und Unternehmer.

Siehe auch:
 Ingold Airlines